Manantiales bezeichnet:

 Manantiales (Corrientes), Ort in Argentinien
 Manantiales (Uruguay), Ort in Uruguay
 Fundación Manantiales, internationale Nichtregierungsorganisation